

Geografia 
 Lavedan – regione naturale montagnosa della Francia, comprendente sette valli situate nel dipartimento degli Alti Pirenei a monte della città di Lourdes
 Arras-en-Lavedan – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania
 Aspin-en-Lavedan – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania
 Sère-en-Lavedan – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania

Persone

Persone Lavedan 
 Henri Lavedan (1859-1940) – scrittore, commediografo e giornalista francese
 Léon Lavedan (1826-1904) – giornalista e funzionario francese
 Pierre Lavedan (1885-1982) – storico e urbanista francese

Persone Lavedán 
 Antonio Lavedán (XVIII secolo –XIX secolo) – medico e militare spagnolo